Bildebene steht

 Bildebene (Optik), in der Physik für die Ebene der Projektion
 Bildebene (Fotografie), die Sensor- oder Filmebene bei der Kamera
 Bildebene (darstellende Geometrie), die zweidimensionale Abbildungsfläche
 in der Computergrafik für eine Art virtueller überlagerter Folie über einem Bild, auf der man Bearbeitungsschritte anwenden kann, siehe Ebenentechnik
 beim Raytracing und Rendering für eine virtuelle Abbildungsebene, siehe Raytracing #Grundprinzip